Dicaeum cambodianum, "kambodjablomsterpickare", är en fågelart i familjen blomsterpickare inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till orientblomsterpickare (Dicaeum ignipectus), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln förekommer endast i bergstrakter i östra Thailand och Kambodja. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Blomsterpickare
Dicaeum
Fåglar i orientaliska regionen